Райан Энтони Гузман (; род. 21 сентября 1987, Абилин, Техас, США) — американский актёр, модель.

Биография 
Родился 21 сентября 1987 года в городе Абилин, штат Техас. Его отец иммигрировал из Мексики в Соединенные Штаты, где и встретил свою будущую супругу. Семья переехала в Сакраменто, штат Калифорния, когда Райану исполнилось восемь лет. У Райана есть младший брат Стивен.

Начинающий актёр окончил колледж Сиерра в калифорнийском городе Роклин. Он был хорошим игроком в бейсбол, участвовал в школьных соревнованиях и мечтал играть за команду «Yankees». Однако после травмы руки и хирургического вмешательства, он был вынужден оставить мечту о спортивной карьере и посвятить себя искусству драмы.

Кроме того, Райан пробовал себя в качестве модели — он позировал для рекламной компании известного бренда «Calvin Klein».

Карьера 
В 2012 году состоялась премьера танцевальной картины «Шаг вперед 4». В четвёртой полнометражной ленте в центре сюжета оказывается девушка по имени Эмили (Кэтрин Маккормик), которая покидает дом своих обеспеченных родителей, и отправляется в Майами, чтобы стать профессиональной танцовщицей. Она без памяти влюбляется в местного уличного танцора Шона (Райан Гузман), и ради него готова пойти наперекор своему отцу.

Райан Гузман — не профессиональный танцор, в отличие от своей коллеги по съемочной площадке. Он всегда занимался хореографией на любительском уровне, но, тем не менее, все танцевальные номера в фильме он исполняет сам, без дублеров.

Личная жизнь 
В сентябре 2018 года стало известно, что девушка Райана, бразильская актриса Кристи Энн, ожидает своего первенца. В январе 2019 года у пары родился сын — Матео. А 8 января 2021 у них родилась дочка - Женевьева Валентина.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Модели США